

Anno 
 158 o 158 a.C.

Codici 
 158  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Promiod, presso Châtillon in Valle d'Aosta

Matematica 
 158 – numero